

Musica 
 Piazza Grande  – brano musicale di Lucio Dalla del 1972
 Piazza Grande/Convento di pianura  – singolo di Lucio Dalla del 1972

Televisione 
 Piazza Grande  – programma televisivo di Rai 2

Toponomastica 
 Piazza Grande – piazza di Arezzo
 Piazza Grande – piazza di Modena, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO (a volte confusa con Piazza Maggiore a Bologna)
 Piazza Grande – piazza di Livorno
 Piazza Grande – piazza di Locarno nel Cantone Ticino
 Piazza Grande – piazza di Montepulciano
 Piazza Grande – complesso residenziale di Napoli
 Piazza Grande – piazza di Oderzo in provincia di Treviso
 Piazza Grande – piazza di Palmanova in provincia di Udine
 Piazza Grande – nome precedente dell'attuale Piazza Unità d'Italia di Trieste